A III. Leó név több történelmi személyiségre is utalhat:

 III. León bizánci császár (uralkodott 717–741 között)
 III. (Szent) Leó pápa (uralkodott 795–816 között)
 III. Leó örmény király (uralkodott 1301–1307 között)